MBI steht für:
 Management-Buy-in, die Übernahme eines Unternehmens durch fremde Manager
 Maslach Burnout Inventory nach Maslach & Jackson (1981)
 Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie
 Medical and Biological Informatics des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ)
 2-Mercaptobenzimidazol, eine chemische Verbindung, Verwendung unter anderem in der Gummi- und Kunststoffindustrie
 Millimetre Bolometric Interferometer, ein Interferometer
 Modifizierter Barthel-Index, ein Bewertungsverfahren zur Pflegebedürftigkeit
 Molecular Biology Institute an der University of California, Los Angeles
 Moser Baer India, indischer Hersteller von Speichermedien und Solarzellen
 Mülheimer Bürgerinitiativen, eine Wählergruppe aus Mülheim an der Ruhr
 Mbeya Airport (IATA-Code), Flughafen von Mbeya (Region), Tansania

Mbi ist der Familienname folgender Personen:
 Bright Arrey-Mbi (* 2003), deutsch-kamerunischer Fußballspieler

mbi steht für:
 Ilianen-Manobo (ISO-639-3-Code), eine der Manobo-Sprachen

Abkürzung